Saint Damien désigne plusieurs saints chrétiens :

 Côme et Damien ; fêtés le .
 Damien le Nouveau († 1568), fondateur du monastère du Précurseur au Mont Ossa (ou mont Kissavos), martyr par la main des musulmans à Larissa en Thessalie ; fêté .
 Damien de Molokai († 1889), dit Père Damien, né Jozef De Veuster, missionnaire belge, membre de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie ; fêté le .
 Damien Nam Myong-hyog (v. 1802 - 1839), catéchiste catholique, martyr en Corée ; fêté le 24 mai.

Références